Фурно може да се односи на:

 Фурно (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Фурно (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Фурно (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја